Osoby o tym nazwisku:
 Jaroslav Folda – amerykański historyk sztuki
 John Folda – rzymskokatolicki biskup

Obiekty o tej nazwie:
 Folda – most wiszący w Norwegii